Diospyros tallak är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Carl Ludwig von Blume och Bakh. Diospyros tallak ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
tallak